Hogwash – gruppo musicale italiano
 Hogwash – album dei Groundhogs del 1972